Rilindja (: „Wiedergeburt“, „Renaissance“) steht für:

 Rilindja, die albanische Nationalbewegung von der Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts
 Rilindja (Tageszeitung), die ehemalige albanischsprachige Tageszeitung aus Pristina

Rilindja ist der Name verschiedener Fußballvereine:
 KF Rilindja, Fußballverein in Pristina
 KF Rilindja 1974, Fußballverein in Peja
 KF Rilindja e Kosovës, Fußballverein in Skivjan, Gjakova
 FC Rilindja Ingolstadt, Fußballverein der albanischen Diaspora in Ingolstadt
 FC Rilindja, Fußballverein der albanischen Diaspora in Burgdorf BE
 Rilindja IL, Fußballverein der albanischen Diaspora in Oslo

Verschiedene Kultur- und Bildungseinrichtungen heißen Rilindja:
 Rilindja e.V., Kulturverein der albanischen Diaspora in Bocholt
 Rilindja (Gymnasium), Privatgymnasium in Durrës

Siehe auch:

 Rilindja Demokratike, offizielle Parteizeitung der Partia Demokratike e Shqipërisë
 Rilindja Demokratike Kombëtare, ehemalige politische Partei der ethnisch-albanischen Minderheit im damaligen Mazedonien (heute Nordmazedonien)
 Rilindja Tower, Hochhaus in Pristina